Burgwall Wildberg ist die Bezeichnung folgender Burgwälle:

 Burgwall Wildberg (Kastorfer See), ein Burgwall in der Gemeinde Wildberg in Mecklenburg-Vorpommern
 Burgwall Wildberg (Temnitztal), ein Burgwall in der Gemeinde Temnitztal in Brandenburg